

Persone 
 Cecil McMaster – sudafricano
 Herbert R. McMaster – membro del National Security Advisor di Trump 
 Henry McMaster –  un politico statunitense, dal 2017 governatore della Carolina del Sud
 Jason McMaster – cantante heavy metal statunitense
 John McMaster – ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 J. Lloyd McMaster – ideatore della bandiera del Nebraska, nel 1921
 Kyron McMaster – ostacolista anglo-verginiano, primatista nazionale 
 Lois McMaster Bujold – statunitense di romanzi di fantascienza e fantasy
 Stephanie McMaster – attrice britannica
 William McMaster Murdoch – scozzese, ufficiale del transatlantico RMS Titanic

Altro 
 Università McMaster – nella città di Hamilton, in Ontario, Canada